pseudo- est un préfixe d'origine grecque/grecque ancienne ψευδής (pseudes) qui a le sens de faux.
 pseudopode (faux pied): la saillie d'une cellule qui sert de membre très rudimentaire.
 pseudonyme, soit un faux nom emprunté par quelqu'un souhaitant dissimuler sa vraie identité.
 pseudohistoire (fausse histoire): version du passé qui ne respecte pas les règles de la méthodologie historique
 pseudomys (fausse souris): Pseudomys gouldii
 pseudogène (faux gène): Gène présent sur un génome quoique inactif. 
 pseudorotation (fausse rotation): Réarrangement des particules d'une molécule, sans en changer la configuration de base.
pseudoscience (fausse science) : discipline qui ne respecte pas la méthode scientifique pour apporter justifier de son apport réel à la science.
 pseudépigraphe: œuvre attribuée à quelqu'un qui n'en est pas l'auteur.

Notes et références 

Préfixe